Thiesen ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Jürgen Thiesen (1956), deutscher Immunologe
 Holger Thiesen (* 1954), deutscher Handballspieler
 Jakob Thiesen (1884–1914), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule
 Ludwig Thiesen (1928–2009), deutscher Schauspieler
 Peter Thiesen (* 1952), deutscher Pädagoge und Buchautor

Siehe auch:
 Thiessen
 Thießen (Begriffsklärung)